Manhem kan syfta på:

 Sångföreningen Manhem –  en manskör i Karlstad
 Samfundet Manhem – en pronazistisk förening i Sverige
 SS Manhem – en schackklubb i Göteborg (Schacksällskapet Manhem)
 Manhemsförbundet –  ett sällskap för patriotisk-moralisk uppfostran i götisk kristlig anda
 Manhem (dikt) – en dikt av Erik Gustaf Geijer
 Byggnads AB Manhem – ett företag som bildades 1894 med syftet att köpa mark och bygga hus